Надеждинский сельский совет (укр. Надеждинська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Надеждинский сельский совет (Приазовский район) — Приазовский район, Запорожская область.
 Надеждинский сельский совет (Саратский район) — Саратский район, Одесская область.
 Надеждинский сельский совет (Диканьский район) — Диканьский район, Полтавская область.
 Надеждинский сельский совет (Близнюковский район) — Близнюковский район, Харьковская область.

См. также 
 Дар-Надеждинский сельский совет